Die hier dargestellte Liste ist eine Ausgliederung aus dem Hauptartikel: Oxidationszahl. Sie führt alle bekannten chemischen Elemente mit den ihnen zugeordneten Oxidationszahlen auf. Auf die Auflistung gebrochen-zahliger Oxidationszahlen wird aus Platzgründen verzichtet. Diese werden jedoch bei den einzelnen Elementen, bei denen sie auftreten, aufgeführt.

Ein fettgeschriebener Eintrag bedeutet, dass das betreffende Element häufig diese Oxidationszahl(en) aufweist. Hinweis: Die Liste ist durch einen Klick auf das entsprechende Symbol spaltenweise sortierbar.

Liste 

Anmerkung:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liste der Oxidationszahlen

Elemente